Příjmení Hakl má více nositelů:

 Alois Hakl – český fotbalista
 Bohumil František Hakl (1827–1904) - český římskokatolický kněz, pedagog, prozaik a básník
 Emil Hakl (* 1958) – český spisovatel, vlastním jménem Jan Beneš
 Jan Hakl (podnikatel) (1835–1917) - obchodník a veřejný činitel, rodák z Jilemnice
 Jan Hakl (námořní kapitán) (1895–1973) - český námořní kapitán
 Stanislav Hakl (neznámá životopisná data) – český učitel a spisovatel